Це унікальний початковий художній навчальний заклад з унікальною програмою навчання для молодих та креативних талантів.

Навчальний Заклад

Історія Створення 
З 2011 року, розпочинає свою роботу Кутська Дитяча Художня Школа заснована директором Михайлишин Марією Іванівною (більш детальна інформація відкриття школи є в першому виданні "Кутська дитяча художня школа", 2021р.

Історія Кутської Кераміки 
Новий напрямок розвитку Кутської Художньої Школи завдячує своєму початку видатній історії відомих майстрів гончарства та мальованої кераміки з її неперевершеною технікою притаманною саме кутському осередку кераміки. І бере свій славний початок з початку ХХ століття, коли кутська кераміка вирізнялася з поміж інших своєю геометризованою орнаментикою та  неповторним колоритом, а саме введення синьої барви до традиційної жовто-зеленої гами кольорів.

Сьогодення  https://www.youtube.com/channel/UCxCaAMFqrOjK2APPwmbHB2w